Tombak bezeichnet
 eine hoch kupferhaltige Messinglegierung, siehe Messing#Tombak
 Siliziumtombak, einen Konstruktionswerkstoff mit hoher Festigkeit
 weißer Tombak, siehe Weißkupfer
 eine traditionelle persische Kelchtrommel, siehe Tombak (Musikinstrument)

Tombak ist der Familienname folgender Personen:
 Janek Tombak (* 1976), estnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Toembak, altes Volumenmaß für Holz in Niederländisch-Indien.